Wip (speeltoestel), een speeltoestel
een oude benaming voor de galg
een hefboom van een brug of put
een ophaalbrug met zo'n hefboom
een wipmolen
een stok voor het gaai- of vogelschieten
een korte periode (vgl. Dat is in een wip gedaan)
een informele benaming voor geslachtsgemeenschap
Wip de Eekhoorn, een figuur uit de Fabeltjeskrant
Wippen (kaartspel), een kaartspel

WIP is een afkorting voor:
 Werkgroep Infectie Preventie
 Work In Process; of Work In Progress Onderhanden werk